Кавалейруш (, «лицарі, кавалеристи») — португальська власна назва.

Топоніми

Варзея-душ-Кавалейруш — парафія.
 Санту-Антоніу-душ-Кавалейруш — парафія.
 Фігейра-душ-Кавалейруш — парафія.